

Sigle 
 Carta nazionale dei servizi, documento elettronico (smart card) per accedere ai servizi online della pubblica amministrazione
 Consiglio nazionale siriano, autorità politica rivoluzionaria siriana

Codici 
 CNS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Cairns International, Cairns (Queensland), Australia